Клепиков, Георгий:
 Клепиков, Георгий Николаевич (1914—1985) — капитан теплохода «Николаевск» Камчатского управления морского флота; Герой Социалистического Труда (1966).
 Клепиков, Георгий Петрович (1923—1944) — Герой Советского Союза (1945).